Hof van Nassau (Diest) - monument in Diest, België
 Hof van Nassau, doorgaans Paleis van Nassau - gebouw in Brussel, België